Pant hace referencia a:

 Pant (Shropshire), Inglaterra
 Jószef Pantocsek
 Río Pant, sección alta del Río Blackwater (Essex), Inglaterra

Gales 
 Pant (Denbighshire)
 Pant (Flintshire)
 Pant (Gwynedd)
 Pant (Merthyr Tydfil)
 Pant (Powys)
 Pant (Gresford), Wrexham
 Pant (Rhosllanerchrugog), Wrexham